Gracias a la vida è una canzone di Violeta Parra, il titolo può riferirsi anche a:

 Gracias a la vida – album di Cecilia del 1970
 Gracias a la vida – album di Joan Baez del 1970
Graçias a la vida – singolo di Giovanna del 2003
 Gracias a la vida – singolo di Voces unidas por Chile del 2010